O  861  é o modelo da Zakspeed da temporada de  e de dois GPs de  da Fórmula 1. Condutores: Jonathan Palmer, Huub Rothengatter, Martin Brundle e Christian Danner.

Resultados 
(legenda)

† Completou mais de 90% da distância da corrida.

 Do GP de San Marino (apenas Brundle) até a Austrália conduziram o chassi 871 marcando 2 pontos totais e terminando em 10º lugar.

http://b.f1-facts.com/ul/a/2154

Carros de Fórmula 1 da Zakspeed